Второсалинская — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Аксурское.

География 
Деревня находится на берегу реки Иртыш.

Население 

Сибирские татары – 100%.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района